Belaunde o Belaúnde puede hacer referencia a:

Personas 
 Fernando Belaúnde Terry (1912-2002), arquitecto, estadista, político, y presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos: de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985.
 Francisco Belaúnde Terry (1923-2020), abogado y político peruano.
 Víctor Andrés Belaúnde (1883-1966), pensador, jurista, diplomático, político, intelectual, escritor y educador peruano.